Седьмой чемпионат мира по баскетболу среди мужчин прошёл с 3 по 14 июля 1974 года в Пуэрто-Рико. Игры турнира проходили в Кагуасе, Сан-Хуане и Понсе. На предварительном этапе сыграло двенадцать команд, разбитых на три группы. В финальном раунде к шести лучшим командам присоединились хозяева турнира сборная Пуэрто-Рико и защищавшая титул сборная Югославии.

По результатам финального раунда команды Югославии, США и СССР набрали равное количество очков. По дополнительным показателям первое место заняла сборная СССР, для которой этот чемпионский титул стал вторым в истории. Самым ценным игроком турнира был признан атакующий защитник сборной Югославии Драган Кичанович.

Города и стадионы 

Игры предварительного раунда принимали арены «Колисео Эктор Сола Бесарес» в Кагуасе, «Роберто Клементе Колисеум» в Сан-Хуане и «Аудиторио Хуан Пакин Висенс» в Понсе. Игры турнира за 9—14 места состоялись в Кагуасе, матчи финального раунда были сыграны в Сан-Хуане.

Регламент 
Впервые в истории чемпионатов мира напрямую в финальный раунд турнира квалифицировались не только хозяева соревнований, но и действующие обладатели титула. Также впервые результаты матчей предварительного раунда шли в зачёт в играх классификационного и финального раундов.

Ход турнира 
В предварительном круге сенсаций не состоялось, зато был установлен рекорд, не побитый ни одной сборной до сих пор: СССР обыграли коллектив Центрально-Африканской Республики с разрывом в 92 очка — 140:48.

Первые игры финальной группы определили трёх основных претендентов на золото — СССР, США, Югославия. Последние смогли обыграть советских баскетболистов (82:79), через день оказались сильнее хозяев турнира (93:85) и лишь в овертайме справились с канадцами (102:99). После всего этого им предстояла битва со сборной США.

За десять минут до конца матча при счёте 63:63 площадку из-за перебора фолов покинул югославский лидер Зоран Славнич. Заменивший его Никола Плечаш тут же допустил три потери, чем и воспользовались американцы, выиграв в итоге 91:88.

Игра СССР — США 

Судьба первого места решалась в игре СССР — США, причём СССР нужно было побеждать с разрывом не менее четырёх очков, а при ином исходе победу на чемпионате праздновали США.
Стартовый состав сборной СССР был довольно неожиданным. Против американцев Лукаса, Бакнера, Келли, Джерарда и Босвелла у советской команды вышли Александр и Сергей Беловы, а также баскетболисты замены Харченков, Жигилий и Большаков. Однако, как выяснилось, это был тактический ход тренера Кондрашина. Таким образом, он пытался нейтрализовать своими высокими игроками сравнительно не высоких американцев.

Поначалу эта тактика плодов не дала — сборная США повела 12:5, но она же и фолила чаще, в связи с чем её лимит фолов довольно быстро исчерпался. Вторая половина первого тайма прошла по схеме «США попадает со средней дистанции, СССР — со штрафных». После десяти минут игры американцы лидируют 30:22. И здесь тренер сборной США Бартоу был вынужден посадить на скамейку запасных четверых из пяти игроков стартового состава, чтобы сохранить их до конца матча. Кондрашин же  выпускает на площадку всех сильнейших. К 14-й минуте СССР выходит вперед — 37:36. Вновь вышедшие Лукас и Берден снова возвращают лидерство США — 48:41, однако к перерыву положение уравнивается — 55:55.

На первых минутах второй половины Паулаускас и Сальников доводят счёт до 61:55 и долгое время такой задел сохранялся, но к 30-й минуте точные броски всё тех же Лукаса, Бердена и Келли позволяют США почти догнать оппонента — 76:77. Как оказалось, в тот вечер это был максимум возможностей американцев. Несмотря на невероятные усилия Лукаса, попадавшего из невероятных положений, именно советская команда праздновала победу — 105:94. Героем встречи стал Александр Сальников, набравший 38 очков.

Результаты матчей

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Классификационный раунд (за 9—14 места) 

 Места с 3 по 5 распределены по дополнительным показателям: результатам очных встреч между командами и отношению набранных и пропущенных очков (Аргентина 1—1, 1,099; Австралия 1—1, 1,005; Филиппины 1—1, 0,905)

Финальный раунд (за 1—8 места) 

 Места с 1 по 3 распределены по дополнительным показателям: результатам очных встреч между командами и отношению набранных и пропущенных очков (СССР 1—1, 1,045; Югославия 1—1, 1,000; США 1—1, 0,959)
 Места с 5 по 7 распределены по дополнительным показателям: результатам очных встреч между командами (Испания 2—0; Бразилия 1—1; Пуэрто-Рико 0—2)

Итоговое положение

Составы призёров чемпионата

Символическая сборная 
  Александр Белов
  Винко Еловац
  Уэйн Брабендер
  Алехандро Урхельес
  Александр Сальников

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на сайте FIBA

Чемпионаты мира по баскетболу
Международные спортивные соревнования в Пуэрто-Рико
1970-е годы в Пуэрто-Рико